désigne :

 La ville de Neu-Ulm est située dans le Land de Bavière.

 La ville  de New Ulm est le siège du comté de Brown, dans l’État du Minnesota ;
 La ville de New Ulm (Texas) est une localité située dans le comté d'Austin, dans l’État du Texas.

  est le titre français du film américain The Toilers and the Wayfarers (« Les Travailleurs et les Voyageurs »).

Homonymie de toponyme